Ptaki:
 gęś domowa
 gęś gęgawa (Anser anser)
 gęś zbożowa (Anser fabalis)
 gęś białoczelna (Anser albifrons)
 gęś mała (Anser erythropus)
 gęś krótkodzioba (Anser brachyrhynchus)
 gęś łabędzionosa (Anser cygnoides)
 gęś tybetańska (Anser indicus)

2 miejscowości w Polsce: 

 Gęś – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Jabłoń 
 Gęś – wieś w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Wicko

Inne:
 Anser – gwiazda w gwiazdozbiorze Liska
 Gęś – planszowa gra fabularna